Nordvik (Hordaland), een plaats in de Noorse provincie Hordaland;
Nordvik (Nordland), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland.